Гундеберт:

 Гундеберт (VIII век) — мученик, святой Католической церкви.
 Гундеберт из Сенона (ум. ок. 676) — святой архиепископ Сансский (640-е годы), отшельник.